

Histoire 

 Traité de Fontainebleau (1541) : alliance avec le roi de Danemark Christian III.
 Traité de Fontainebleau (1611) : alliance défensive franco-espagnole valable dix ans, au détriment de l'alliance savoyarde.
 Traité de Fontainebleau (1631) : entre la France et Maximilien  de Bavière, durant la Guerre de Trente Ans.
 Traité de Fontainebleau (1679) : entre la France, la Suède et le Danemark.  
 Traité de Fontainebleau (1762) : la France cède à l'Espagne la partie occidentale de la Louisiane.
 Traité de Fontainebleau (1785) : entre l'empereur autrichien Joseph II et la république des Pays-Bas (maintien du blocus de l'Escaut).
 Traité de Fontainebleau (1807) : entre la France et l'Espagne, pour envahir le Portugal.
 Traité de Fontainebleau (1814) : Napoléon abdique et part pour l'Île d'Elbe.

Pages d’homonymie connexes 

 Conférence de Fontainebleau
 Édit de Fontainebleau

Traité signé à Fontainebleau